Ма́рьевка (), село, 
Ивановский Второй сельский совет,
Барвенковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320483603. Население по переписи 2001 г. составляет 31 (17/14 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Марьевка находится на левом берегу реки Берека.
На противоположном берегу находится село Украинка.
На западе, юге и востоке село окружают болота и заливные луга, в 1 км на север находятся остатки разрушенных оборонительных сооружения и стен.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная и овце-товарная фермы.
 Небольшой песчаный карьер.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Барвенковского района